Asques ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Asques (Gironde) im Département Gironde
 Asques (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

Siehe auch:
 Asque
 Aske (Begriffsklärung)